Ел Пердидо има више значења:

 Ел Пердидо (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пердидо (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пердидо (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пердидо (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пердидо (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пердидо (Ванегас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пердидо (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пердидо (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику